Вуйошевич:

 Вуйошевич, Богдан — Народный герой Югославии.
 Вуйошевич, Душан — Народный герой Югославии.
 Вуйошевич, Душко — профессиональный баскетбольный тренер.
 Вуйошевич, Зария — Народный герой Югославии.
 Вуйошевич, Радое — Народный герой Югославии.